Neogobius är ett släkte av fiskar som beskrevs av Modest Mikhaĭlovich Iljin 1927. Neogobius ingår i familjen smörbultsfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Smörbultsfiskar
Neogobius